Grand Prix Łotwy 2008, było ósmą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Był to trzeci turniej o Wielką Nagrodę Łotwy. Zawody wygrał Australijczyk Jason Crump. Na podium znaleźli się również Nicki Pedersen, dla którego było to ósme podium w sezonie, oraz Tomasz Gollob

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą Grigorij Łaguta oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Maksims Bogdanovs i Ķasts Puodžuks)
Lista stałych uczestników (z numerami):

  (9) Chris Harris
  (6) Greg Hancock
  (14) Krzysztof Kasprzak
  (1) Nicki Pedersen
  (4) Tomasz Gollob
  (16) Grigorij Łaguta
  (2) Leigh Adams
  (12) Niels Kristian Iversen
  (11) Bjarne Pedersen
  (7) Rune Holta
  (13) Lukas Dryml
  (3) Jason Crump
  (8) Scott Nicholls
  (5) Hans Andersen
  (15) Fredrik Lindgren
  (10) Andreas Jonsson
  (17) Maksims Bogdanovs
  (18) Ķasts Puodžuks

Wyniki

Bieg po biegu 
 NCD (68,65) Hancock, N.Pedersen, Harris, Kasprzak
 (69,09) Adams, Gollob, Łaguta, Iversen
 (69,29) Crump, Dryml, Holta, B.Pedersen
 (69,47) Jonsson, Nicholls, Andersen, Lindgren
 (69,54) Nicholls, Gollob, Harris, B.Pedersen
 (69,39) Hancock, Andersen, Łaguta, Holta
 (70,44) Lindgren, Kasprzak, Adams, Dryml (u3)
 (69,77) N.Pedersen, Crump, Jonsson, Iversen
 (70,35) Jonsson, Harris, Dryml, Łaguta
 (69,40) Crump, Lindgren, Gollob, Hancock
 (70,03) Kasprzak, B.Pedersen, Iversen, Andersen
 (70,30) N.Pedersen, Adams, Holta, Nicholls
 (69,31) Andersen, Adams, Harris, Crump (u3/w)
 (70,07) Hancock, Dryml, Iversen (u2/w), Nicholls (u/w)
 (70,50) Gollob, Jonsson, Kasprzak, Holta
 (71,00) N.Pedersen, B.Pedersen, Lindgren, Łaguta (u4)
 (71,32) Harris, Holta, Lindgren, Iversen
 (71,05) B.Pedersen, Hancock, Adams, Bogdanovs, Jonsson (w/2min)
 (70,35) Crump, Nicholls, Kasprzak, Łaguta
 (70,71) Gollob, Dryml, Andersen, N.Pedersen
 Półfinały:
 (71,55) Gollob, Hancock, Harris, Adams
 (70,74) N.Pedersen, Crump, Jonsson, B.Pedersen
 Finał:
 (70,36) Crump (6 pkt), N.Pedersen (4), Gollob (2), Hancock (0)

Klasyfikacja przejściowa

EDYTUJ

Przypisy

Zobacz też 

 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Łotwa
2008
2008 na Łotwie